85-я особая стрелковая бригада — в 1919 году командиром назначен М. С. Шумилов.
 85-я инженерная бригада
 85-я морская стрелковая бригада
 85-я танковая бригада — в составе 13-го танкового корпуса с апреля 1942 года по июнь 1942 года.